Видень — село на Украине, в Житомирской области.
 Видень — название Вены в ряде славянских языков.